

События 
 Захват англичанами Коннота и Западного Ольстера. Завершение покорения Ирландии.
 12 августа — Долгий парламент Великобритании издал Акт об устроении Ирландии, санкционировавший массовое изъятие земель у ирландского населения.
 1652—1654 — Первая Англо-Голландская война.
 1652—1653 — Жестокое подавление крестьянских волнений в Смоланде и Нерке (Королевство Швеция).
 11 октября — Взятие Барселоны Хуаном Хосе Австрийским, завершение Каталонской войны
 Богдан Хмельницкий отправил в Молдавию отряд своего сына Тимоша. Гетман Мартин Калиновский решил напасть на отряд, но Хмельницкий узнал об этом.
 22-23 мая (1-2 июня н.ст.) — Крупная победа украинцев под Батогом. Восстановлены союзные отношения между молдавским господарем Василием Лупу и Хмельницким. Лето — Сейм Речи Посполитой принял решение создать 50-тысячную наёмную армию.
 Цинское правительство потребовало, чтобы русские покинули занятые ими земли по Амуру.
 Восстание в Шаньси, восставшие заключили союз с монгольским князем. Маньчжурское войско потерпело поражение. Доргуню удалось оторвать монголов от союза с повстанцами и взять их измором.
 Семь провинций очищены от маньчжуров. Цины привлекли часть китайских феодалов, прекратив конфискации имений. Они усилили войска монгольской конницей и приобрели у европейцев пушки и заручились поддержкой флота. После долгой и кровопролитной борьбы маньчжуры покорили Чжэцзян, Фуцзянь и Цзянси. Полностью истреблено население Наньчана.
 С помощью китайских купцов Чжэн Чэнгун (сын Чжэн Чжилуна) снарядил сильный флот и освободил город Амой и большую части Фуцзяни.
 Дьогорани разбиты одним из марокканских вождей.
 Республика Соединённых провинций основала на мысе Доброй Надежды Капскую колонию — современный Кейптаун.
 Основание города Острогожска как военной крепости — острог на южных рубежах России (на Белгородской черте).

Россия 
 На патриарший престол взошёл Новгородский митрополит Никон.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1652 году
 14 февраля — Камилл д’Отен Таллар, французский полководец.
 5 мая — Борис Петрович Шереметев (ум. 1719), российский военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал, первый граф России.
 Юзеф Слушка, польный гетман литовский.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1652 году
 6 марта — Феодосий Боровик, униатский монах; русско-польский писатель и переводчик XVII века.
12 августа — Якоб Понтуссон Делагарди, шведский военный и государственный деятель.

См. также

Примечания